Het WTCC seizoen 2008 was het vijfde seizoen van het World Touring Car Championship, en het vierde seizoen na de terugkeer van het kampioenschap in 2005. Het kampioenschap bestond uit 24 races, verdeeld over 12 raceweekenden. Na het laatste weekend in Macau werd Yvan Muller kampioen. De Fransman, uitkomend voor SEAT won voor Gabriele Tarquini en Rob Huff. Bij de independents werd Sergio Hernández kampioen.

Teams en rijders

Kalender

Races

Resultaten

Poleposition

Snelste ronde

Rijders

Constructeurs

Independents

2008
Autosport in 2008